

Persone 
Fedele Fenaroli – compositore e insegnante italiano
Giuseppe Fenaroli Avogadro – politico italiano 
Girolamo Fenaroli Avogadro – politico italiano 
Girolamo Federico Fenaroli Avogadro – politico italiano 
Ippolito Fenaroli – imprenditore e politico italiano
Luigi Fenaroli – botanico, agronomo e accademico italiano
Ventura Fenaroli – condottiero italiano

Altro 
Fenaroli – nobile famiglia di Brescia
Fenaroli Avogadro – famiglia Bresciana
Caso Fenaroli – caso di cronaca nera italiano